Осамнаести тениски АТП турнир Хрватска опен одржан је у Умагу у Хрватској од 23. до 29. јула 2007. године. Турнир је IV категорије са наградним фондом од 416.000 америчких долара. Игран је на отвореном на теренима са земљаном подлогом. Учествовала су 32 играча из 13 земаља у појединачној конкуренцији.

Карлос Моја је по пети пут освојио турнир. У финалу је савладао Андреја Павела из Румуније са 6-4, 6-2.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (друго коло)
  Николај Давиденко (прво коло)
  Иван Љубичић (прво коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)

 Гиљермо Кањас (полуфинале) 
 Карлос Моја '''(победник) 
 Филипо Воландри (четвртфинале) 
 Јанко Типсаревић (прво коло)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Види још 
 Хрватска опен

Спољашње везе 

 Званични сајт турнира
  АТП сајт

Отворено првенство Хрватске у тенису
Тенис 2007.